Akimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Akimoto (* 1991), japanischer Eishockeyspieler
 Hiroyuki Akimoto (* 1986), japanischer Judoka
 Masahiro Akimoto (* 1956), japanischer Skispringer
 Masahiro Akimoto (Fußballspieler) (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Akimoto Matsuyo (1911–2001), japanische Verfasserin von Theaterstücken
 Michitaka Akimoto (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Misuzu Akimoto, Pseudonym von Emi Kuroda (* 1978), japanische Pornodarstellerin
 Takahiro Akimoto (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yasushi Akimoto (* 1958), japanischer Fernsehproduzent, Songwriter, Musikproduzent, Professor sowie Vize-Präsident der Kyoto University of Art and Design
 Yōta Akimoto (* 1987), japanischer Fußballspieler

Akimoto bezeichnet:

 Akimoto (Klan), Familie des japanischen Schwertadels